Theater im Keller ist der Name folgender Theater:

 Theater im Keller (Bonn)
 Theater im Keller (Graz)
 Theater im Keller (Berlin)
 Theater im Keller (München)